Landtagswahlkreis 82 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Papenburg (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-Ost (2003)
 Landtagswahlkreis Bissendorf (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Melle (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Steinfurt III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Steinfurt II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Ahaus (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Tecklenburg (1947 bis 1962)